Rosøya ist der Name zweier benachbarter Inseln in Norwegen:
 Nordre Rosøya
 Søndre Rosøya